

Algemeen 
 Moi (groet), een begroeting
 Moi (Rogaland), een dorp in Noorwegen
 Station Moi, een spoorwegstation in dit dorp
 Moi (taal) of Lemoi, een taal in Congo-Brazzaville
 Phymatostetha moi, een schuimcicade (insect)
 Maxomys moi, een knaagdier dat voorkomt in Vietnam en Laos

Kenia 
 Daniel arap Moi (1924–2020), Keniaans politicus, ex-president van Kenia
 Moi International Airport, een luchthaven in Mombassa, Kenia
 Vliegbasis Moi (Luchthaven Eastleigh), een vliegbasis in het oosten van Nairobi
 Moi University, een universiteit in Eldoret